FIP je lahko:
 Fédération Internationale de Philatélie
 Mednarodna farmacevtska zveza (Fédération Internationale Pharmaceutique)